UFO Profile est une compilation du groupe anglais UFO sortie dans le cadre de la série "Profile" émise par le label Decca en association avec Telefunken.

Elle regroupe des titres sortis sur les deux premiers albums studio, UFO 1 et Flying (One Hour Space Rock) et l'album en public Live.

Musiciens 
 Phil Mogg: chant.
 Mick Bolton: guitares.
 Pete Way: basse.
 Andy Parker: batterie, percussions.

Liste des titres

Face 1

Face 2 

Compilation musicale sortie en 1979
Album d'UFO